En anglais, stream désigne au sens premier un ruisseau ou le courant qu'il véhicule. Par extension le terme peut être employé de façon générale pour faire référence à la notion de flot (en anglais flow) ou de flux.

Informatique 
 Stream désigne, sous Unix, un flux de données séquencé sans duplication circulant à partir d'un port adressable (socket ; par exemple le port du protocole TCP pour Internet), éventuellement fragmenté en « paquets ». La sortie standard d'une commande Unix, un fichier, sont des types très particuliers de streams.
 ATI Stream, outil permettant d'exécuter des calculs sur les GPU Ati, comme CUDA le permet pour les GPU Nvidia.

Divers 
 Strëam, groupe de rock portugais, originaire d'Angra do Heroísmo, Terceira, Açores.
 Honda Stream, une voiture de la marque japonaise Honda lancée en 2006.
 Stream en musique, se dit d'un morceau de musique écouté sur une plateforme d'écoute musicale.

Streaming 
En anglais, streaming peut être employé comme :
 participe présent du verbe to stream, qui au sens premier signifie couler (de façon plus ou moins importante, pour un ruisseau → ruisseler, pour un torrent → couler à flots). Le verbe peut également être employé au sens figuré pour désigner une action rappelant un écoulement (d'un fluide, d'une foule ou autre).

 nom commun, pour désigner :
 Streaming, en informatique, technique consistant à transmettre des données à un utilisateur et à les lui rendre disponible quasiment aussitôt (c'est-à-dire pratiquement en direct) pour ainsi lui éviter l'attente du téléchargement et regarder l'ensemble des données (rassemblées dans un fichier). Ces données sont la plupart du temps de l'audio ou de la vidéo (flux vidéo, video stream et flux audio, audio stream). Le terme est également employé en français dans ce sens.
 Streaming, signifie dans le système éducatif britannique, la répartition des élèves en différents groupes de niveau.